Zaniboni ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Zaniboni († 1767), italienischer Dichter, Librettist und Rhetor
 Sergio Zaniboni (1937–2017), italienischer Comicautor
 Tito Zaniboni (1883–1960), italienischer Politiker, Attentäter